1. FC Magdeburg is een Duitse voetbalclub uit de stad Maagdenburg, de hoofdstad van de deelstaat Saksen-Anhalt, die in de 2.Bundesliga speelt. In 1965 werd de club opgericht als voortzetting van SC Aufbau Magdeburg. De clubkleuren zijn blauw-wit.

In de DDR werd Magdeburg driemaal kampioen in de jaren zeventig en wist het zevenmaal de beker te winnen. Het absolute hoogtepunt was de winst van de Europacup II in 1974 tegen AC Milan, gespeeld in De Kuip. Onder anderen Jürgen Sparwasser speelde in die jaren voor de club. 1. FC Magdeburg is het enige team uit de voormalige DDR dat een Europacup gewonnen heeft.

Na de Duitse hereniging zakte 1. FC Magdeburg ver terug, de laatste jaren ging het iets beter, in 2022/23 keerde de club terug naar de 2.Bundesliga.

Geschiedenis 
Al aan het einde van de 19de eeuw werd in Maagdenburg voetbal gespeeld. De clubs speelden in de Elbe-competitie van de Midden-Duitse voetbalbond. Magdeburger FC Viktoria 1896 en MFC Cricket-Viktoria domineerden deze competitie. Ook Preußen 1899 speelde in deze competitie, maar was niet zo dominant. Na de oprichting van de Gauliga Mitte in 1933 konden nog 4 clubs uit Magdeburg zich handhaven op het hoogste niveau. Preußen en Fortuna slechts heel kort. Na de Tweede Wereldoorlog werden alle Duitse voetbalclubs ontbonden. De legendarische clubs Cricket-Viktoria en Viktoria 1896 verdwenen definitief. Preußen werd heropgericht en na enkele fusies werd deze club Motor Mitte. In 1957 werden de spelers van de club opgenomen in het nieuwe SC Aufbau Magdeburg. Op 22 december 1965 ten slotte werd 1. FC Magdeburg opgericht uit Aufbau. Ook een deel van Motor Mitte werd opgeslorpt en deze club mocht tot 1974 niet meer deelnemen aan de competitie om niet in het vaarwater van 1. FC te komen.

Jaren zestig 
Aufbau Magdeburg speelde in 1959 voor het eerst in de hoogste klasse van de DDR, de DDR-Oberliga. Het eerste succes van de club kwam er in 1964 toen de beker werd gewonnen, tegenstander SC Leipzig stond nochtans 0-2 voor, maar Magdeburg kon de wedstrijd ombuigen in zijn voordeel en won met 3-2. Het volgende seizoen speelde de club voor het eerst Europees. Het Turkse Galatasaray was even sterk, er werd 2 keer gelijk gespeeld en er kwam een beslissende wedstrijd in Wenen, ook die eindigde onbeslist en in die tijd was er nog geen penaltyreeks die de winnaar besliste maar werd beslist via kop of munt, dus op goed geluk. De eerste poging eindigde onbeslist, het muntstuk bleef namelijk recht staan in de drassige bodem. De 2de poging was in het voordeel van Galatasaray en Aufbau was uitgeschakeld.

Het volgende seizoen werd opnieuw de beker binnen gehaald, in de competitie eindigde de club in de middenmoot. 1966 was een rampzalig seizoen en Aufbau eindigde laatste, in Europa werd evenwel de kwartfinale bereikt. Midden in het seizoen werd de voetbalafdeling onafhankelijk van de sportclub en 1. FC was zo de eerste zuivere voetbalclub in de DDR-Oberliga.

Na één seizoen 2de klasse (DDR-Liga) keerde de club terug en werd meteen 3de. Het volgende seizoen werd de club opnieuw 3de, en haalde het de beker voor de 3de keer binnen. Magdeburg had zich aan de top gevestigd en zou er niet snel weer weggaan.

Jaren zeventig 
De gouden jaren van het voetbal in Magdeburg begonnen in 1972, de club werd voor het eerst landskampioen, het team bestond uit jonge spelers en daarmee was het de jongste club ooit die de titel won. Het volgende seizoen werd de club 3de en haalde de 1/8ste finale van de Europacup I, ook werd de beker binnen gehaald. 1973/74 was ongetwijfeld het succesvolste seizoen van de club. Niet alleen werd de 2de landstitel binnen gehaald, maar ook de Europacup II werd gewonnen in de finale van AC Milan. De beker der bekerwinnaars kon niet verdedigd worden want de club nam deel aan de Europacup I en was vrij in de eerste ronde, in de tweede ronde werd echter tegen Bayern München geloot en was de competitie over voor de club, wel werd nog de 3de en laatste landstitel behaald.

Het voetbalelftal van de DDR kreeg ook enkele spelers geleverd van de club, op het WK voetbal 1974 stonden 4 spelers van Magdeburg in de ploeg van Oost-Duitsland.

De landstitel werd niet meer gehaald maar dat betekende niet dat de club afgedaan had, elk jaar eindigde de FCM in de top 4 en werden nog 2 bekers binnen gehaald. Europees werd nog 2 keer de kwartfinale van de UEFA Cup bereikt.

Jaren tachtig 
FCM eindigde elk jaar in de linkertabelhelft maar ging toch langzaam achteruit, de club werd nog 3de, 4de, drie keer 5de en 6de en een keer 7de. In 1983 werd wel de beker voor de 7de keer binnen gehaald. Elk jaar probeerde de club Europees voetbal te halen, als dat lukte kon er maar één ronde overleefd worden, de vette jaren waren wel degelijk voorbij. In 1989/90 kwam FCM nog eens uit zijn schelp met een jonge ploeg, tot op de laatste speeldag werd om de titel gespeeld maar uiteindelijk werd de club 3de.

1990-heden 
In 1990/91, het laatste seizoen in Oost-Duitsland want de 2 Duitslanden waren inmiddels herenigd, werd de club 10de, dit betekende dat de club zich niet plaatste voor de 1. of 2. Bundesliga maar werd ingedeeld in de Oberliga Nordost Staffel Mitte.
In het eerste seizoen werd de club vicekampioen. In 1994 werd de club 7de en dat was net niet genoeg om zich te kwalificeren voor de Regionalliga die vanaf het volgende seizoen de 3de klasse was. FCM speelde dus vanaf 1994/95 in de 4de klasse, een absoluut dieptepunt. In 1997 werd de club kampioen voor Dresdner SC. Twee jaar later stond de club op een zucht van de 2de klasse toen de 3de plaats werd bereikt en enkel VfB Leipzig en Chemnitzer FC gingen de club vooraf. Het volgende seizoen werd de club 10e en was voor de 3de keer slachtoffer van een competitieherstructurering en degradeerde opnieuw naar de Oberliga. FCM werd het volgende seizoen met 7 punten voorsprong op VfB Leipzig kampioen.

In 2002 eindigde de club 12de maar kreeg geen licentie voor het volgende seizoen en degradeerde naar de Verbandsliga Sachsen-Anhalt (5de klasse). FCM kon meteen terugkeren naar de Oberliga en eindigde 2 seizoenen op rij in de top 5. In 2005/06 sloot de club de tabel weer als kampioen af waardoor de club in 2006/07 in de Regionalliga Nord speelde. Daar startte de club middelmatig maar was erg sterk naar het einde van het seizoen toen en werd uiteindelijk derde. In 2006 nam FCM afscheid van het Ernst-Grube-Stadion en ging men in de nieuwe MDCC-Arena spelen. In 2012 zou de club normaal degraderen, maar omdat de Regionalliga uitgebreid werd met twee reeksen kon de club het behoud verzekeren. In 2015 mocht de club als kampioen van de Regionalliga Nordost deelnemen aan de play-offs voor promotie naar de 3. Liga. Dit werd een succes aangezien beide promotie-wedstrijden tegen Kickers Offenbach te winnen (1-0 thuis en 1-3 uit). Het eerst seizoen in de derde profliga was meteen een succes. De club eindigde op een vierde plaats. In 2016/17 deed de club lang mee voor de promotie, maar zakte aan het einde van het seizoen weg naar de vierde plaats. Een jaar later was het wel prijs toen drie speeldagen voor het einde de promotie naar de 2. Bundesliga een feit was. Na één seizoen volgde meteen weer degradatie naar de 3. Liga.

Erelijst

Eindklasseringen vanaf 1964 (grafiek)

Eindklasseringen

1. FC Magdeburg in Europa 

1. FC Magdeburg speelde tussen 1960 en 1991 in diverse Europese competities voor de voormalige DDR. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De editie die Magdeburg heeft gewonnen is dik gedrukt:
Europacup I (3x)
1972/73, 1974/75, 1975/76, 
Europacup II (7x)
1964/65, 1965/66, 1969/70, 1973/74, 1978/79, 1979/80, 1983/84
UEFA Cup (6x)
1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1986/87, 1990/91

Spelers records
 Top-5 meest gespeelde wedstrijden 

 Top-5 Doelpuntenmakers

 t/m 31.07.2022

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende voetballers kwamen als speler van 1. FC Magdeburg uit voor een Europees vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Martin Hoffmann degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van 1. FC Magdeburg in totaal 66 keer uit voor het Oost-Duitse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website